Landgraf - um título nobiliárquico usado por vários condes do Sacro Império Romano Germânico

Pessoas
Bruno Landgraf das Neves
Werner Landgraf

Outros
3132 Landgraf

Desambiguações de sobrenomes